Johann Peter Hebel – scrittore e poeta tedesco
 Zdravko Hebel – pallanuotista jugoslavo
 Hebel – nome commerciale del calcestruzzo aerato autoclavato

Altri progetti